Rica peut désigner :
riche en espagnol

Toponyme 

 , page d'homonymie ;
  ;
 , page d'homonymie ;
 Planeta Rica, une municipalité située dans le département de Córdoba, en Colombie ;
 , page d'homonymie.

Voir aussi 
 Rica Lewis, une marque française de jeans.